Хеллбой: Кровь и металл () — второй мультфильм о Хеллбое. Фильм был выпущен на DVD 10 марта 2007 года компанией Anchor Bay Entertainment, а 17 марта 2007 года состоялась премьера на канале Cartoon Network.

Сюжет 
В 1939 году молодой профессор Бруттенхолм уничтожил вампиршу Э́ржебет Ондрюшко, которая купалась в крови юных девушек, чтобы сохранять молодость. Спустя годы, миллиардер Оливер Тромболт приобретает её особняк и призывает Бюро паранормальных исследований и обороны очистить его дом от привидений. Хеллбой, Лиз Шерман, Эйб Сапиен и Сидни Линч, возглавляемые профессором Брумом, прибывают в особняк Тромболта.

Оказывается, все призраки принадлежат душам убитых вампиршей девушек. Две ведьмы-гарпии, служившие Эржебет, собираются возродить свою госпожу. Пока профессор и другие сражаются с приспешниками Ондрюшко, Хеллбой встречается с Гекатой и узнаёт, что она планирует использовать вампиршу в своих целях. Бруттенхолм снова побеждает Эржебет, добавив в принимаемую ею ванну с кровью святой воды. Хеллбой побеждает выбравшуюся на землю Гекату.

В ролях

Продолжение 
После титров можно увидеть сцену с надписью «Shadow of the Claw» (), в которой представлен персонаж Лобстер Джонсон. В разработке третий мультфильм значился как «The Phantom Claw» (), однако он был отменён.

Примечания

Ссылки 
 HELLBOY ANIMATED ~ BLOOD AND IRON
 Hellboy Animated: Blood and Iron — Comic Book DB
 John Kenneth Muir. The Encyclopedia of Superheroes on Film and Television, 2d ed.
 Stephen Jones. The Mammoth Book of Best New Horror 19
 HELLBOY: BLOOD AND IRON ADVANCE REVIEW

Фильмы о Хеллбое
Мультфильмы США 2007 года
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях